Anthem (engleski: himna) može značiti:

Glazba:
 Anthem (glazbeni sastav)
 Anthem (album), album britanskog sastava Toyah
 Anthem Records, kanadska diskografska kuća

Naselja:
 Anthem, Arizona, naselje u Arizoni